Планта Потабилизадора де Агва има више значења:

 Планта Потабилизадора де Агва (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Планта Потабилизадора де Агва (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику